Als Amt Pronsfeld wird bezeichnet:

 das kurtiersch/luxemburgische Amt Pronsfeld, siehe Amt Schönecken (Kurtrier)#Amt Pronsfeld
 das preußische Amt Pronsfeld, siehe Amt Pronsfeld (Preußen)